Melcher ist der Familienname folgender Personen:

 Achim Melcher (* 1935), deutscher Fußballspieler
 Alex Melcher (* 1970), deutscher Musical-Darsteller
 Alexander Melcher (Samboka) (* 1986), deutscher Sambokämpfer
 Arturo Melcher (1921–2008), chilenischer Hammerwerfer
 Christin Melcher (* 1983), deutsche Politikerin
 Cuno Melcher, deutscher Sportwaffenhersteller (Solingen)
 Emil Melcher (1895–1977), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Erhard Melcher (* 1939), deutscher Unternehmer
 Erich Melcher (1892–1944), deutscher Politiker

 Gustav Melcher (1878–1966), deutscher Maler und Autor
 John Melcher (1924–2018), amerikanischer Politiker
 Joseph Melcher (1806–1873), amerikanischer Geistlicher, Bischof von Green Bay
 Kai Melcher (* 1971), deutscher Radrennfahrer
 Kurt Melcher (1881–1970), deutscher Verwaltungsjurist
 Lea Melcher (* 1994), deutsche Autorin und Illustratorin
 Leslie de Melcher, US-amerikanischer Komponist
 Marcel Melcher (* 1959), Schweizer Skeletonfahrer
 Martin Melcher (1915–1968), US-amerikanischer Filmproduzent
 Maximilian Melcher (1922–2002), österreichischer Künstler und Hochschullehrer
 Nicolas Melcher (* 1998), österreichischer American-Football-Spieler
 Ralph Melcher (* 1967), deutscher Kunsthistoriker und Literaturwissenschaftler
 Räto Melcher (1933–2014), Schweizer Skisportfunktionär
 Terry Melcher (1942–2004), amerikanischer Musikproduzent und Songwriter
 Theo Melcher (* 1960), deutscher Kommunalpolitiker
 Ute Melcher, Ehename von Ute Seelbach (* 1941), deutsche Badmintonspielerin
 Wilhelm Melcher (1940–2005), deutscher Violinist

Melcher steht für:

 Melcher-Dallas, Stadt in Iowa, Vereinigte Staaten
 den Samen im Wasser lebender Arten, siehe Fischmilch

Siehe auch:
 Melchers
 Melchert